São Juliano, o Hospitalário – santo cristão do século I
 São Juliano de Toledo – santo e bispo de Toledo do século VII

Outros
 São Juliano Mártir (diaconia) – diaconia católica em Roma
 São Juliano dos Flamengos (diaconia) – diaconia católica em Roma
 São Juliano dos Flamengos – igreja em Roma

Ver também 

Desambiguações de santos